Теса Томпсон (; рођена 3. октобра 1983. у Лос Анђелесу) америчка је глумица.

Филмографија 

|-
| 2006. || Кад странац позове ||-{When a Stranger Calls}- || Скарлет||
|-
| 2008. || Оствари свој сан ||-{Make It Happen}- || Дејна ||
|-
| 2008. || Људски контакт ||-{The Human Contract}- || Конобарица||
|-
| 2009. || Проклети Мисисипи ||-{Mississippi Damned}- || Кари Петерсон са 20 година||
|-
| 2010. || Сваки црнац ||-{Everyday Black Man}- || Клер||
|-
| 2010. || Изванредан леш ||-{Exquisite Corpse}- || Лиз||
|-
| 2010. || За обојене девојке ||-{For Colored Girls}- || Најла Едроуз||
|-
| 2011. || Периферија ||-{Periphery}- || Кејтлин||
|-
| 2011. || Црвени и плави кликери||-{Red & Blue Marbles}- || Бека||
|-
| 2012. || Убиство на 13. спрату ||-{Murder on the 13th Floor}- || Нија Полмер||
|-
| 2013. || Јужна Дакота ||-{South Dakota}- || Крис||
|-
| 2013. || Аутомобилски ||-{Automotive}- || Меги||
|-
| 2014. || Драги белци ||-{Dear White People}- || Саманта Вајт||
|-
| 2014. || Грантам  и Роуз ||-{Grantham & Rose}- || Волис ||
|-
| 2014. || Селма ||-{Selma}- || Дајана Неш||
|-
| 2015. || Крид: Рађање легенде ||-{Creed}- || Бјанка Тејлор ||
|-
| 2016. || У рату са свима ||-{War on Everyone}- || Џеки Холис||
|-
| 2017. || Тор: Рагнарок ||-{Thor: Ragnarok}- || Валкира||номинација - БАФТА за будућу звездуноминација - Награда Сатурн за најбољу споредну женску улогу (филм)
|-
| 2018. || Извините што сметам ||-{Sorry to Bother You}- || Детроит||
|-
| 2018. || Анихилација ||-{Annihilation}- || Џози Радек||
|-
| 2018. || Крид 2 ||-{Creed II}- || Бјанка Тејлор ||
|-
|2019.|| Осветници: Крај игре ||-{Avengers: Endgame}-||Валкира||
|- 
|2019.|| Људи у црном: Глобална претња ||-{Men in Black: International}-||Агент М||
|-
|2019.|| Маза и Луња ||-{Lady and the Tramp}-||Маза (глас)||
|-
| 2022. || Тор: Љубав и гром || -{Thor: Love and Thunder}- || Валкира || 
|- 
| 2023. || Крид 3 ||-{Creed III}- || Бјанка Тејлор ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
| 2005. || Злочини из прошлости|| -{Cold Case}-|| Били Докет|| епизода: -{Best Friends}-
|-
| 2005–2006 || Вероника Марс|| -{Veronica Mars}-|| Џеки Кук||12 епизода
|-
| 2006. || Увод у анатомију|| -{Grey's Anatomy}-|| Камил Травис||2 епизоде
|-
| 2006. || Сарино увођење || -{The Initiation of Sarah}-|| Есме|| ТВ филм
|-
| 2007. || Скривене палме || -{Hidden Palms}-|| Ники Барнс ||7 епизода
|-
| 2008. || Живот|| -{Life}-|| Лиза || епизода: -{Trapdoor}-
|-
| 2009. || Ментално || -{Mental}-|| Лејни Џеферсон || епизода: -{Lines in the Sand}-
|-
| 2009. || Приватна пракса || -{Private Practice}-|| Зои ||2 епизоде
|-
| 2009. || Хероји || -{Heroes}-|| Ребека Тејлор||3 епизоде
|-
| 2010. || Бетвикст|| -{Betwixt}-|| Џени|| ТВ филм
|-
| 2010. || Блу Бел|| -{Blue Belle}-|| Блу ||5 епизода
|-
| 2010–2011 || Детроит 1-8-7 || -{Detroit 1-8-7}-|| Лорин Вашингтон ||3 епизоде
|-
| 2011. || Ван мапе || -{Off the Map}-|| Сидни|| епизода: -{Told}-
|-
| 2011. || Ризоли и Ајлс|| -{Rizzoli & Isles}-|| Ана Фарел|| епизода: -{He Ain't Heavy, He's My Brother}-
|-
| 2012–2013 || 666 Парк Авенија|| -{666 Park Avenue}-|| Саша Доран||5 епизода
|-
| 2012–2013 || Позорник || -{Copper}-|| Сара Фриман||19 епизода
|-
| 2016. || Боџек Хорсман || -{BoJack Horseman}-|| Таниша (глас) || епизода: -{Love And/Or Marriage}-
|-
| 2016– || Западни свет|| -{Westworld}-|| Шарлот Хејл ||5 епизода
|-
| 2018. || Портландија|| -{Portlandia}-|| Бејли  ||епизода: -{Rose Route}-
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1983.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице